Ignacio López (1658-1718), escultor español.
 Ignacio López Cano (1976), político español.
 Íñigo López de Recalde (Loyola 1491 - 1556), que adoptó el nombre de Ignacio de Loyola, militar y religioso español, canonizado por la Iglesia Católica.
 Ignacio López Rayón (Michoacán 1773 - Ciudad de México 1813), abogado, insurgente y héroe mexicano.
 Ignacio López Tarso, actor mexicano.
 José Ignacio López de Arriortúa, ejecutivo español.
 Nacho López (Ignacio López Bocanegra ; 1923 - 1986), fotógrafo mexicano.